Група Ц на Свјетском првенству 2022. одржана је од 22. до 30. новембра 2022. У групи су играли Аргентина, Саудијска Арабија, Мексико и Пољска. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Д.

Аргентина је завршила на првом мјесту са двије побједе и једним поразом; након што је изгубила у првом колу, остварила је двије побједе резултатом 2 : 0. Пољска је завршила на другом мјесту са четири бода, колико је имао и Мексико, али је Пољска прошла даље због боље гол разлике. Саудијска Арабија је завршила на последњем мјесту, са три бода. У првом колу, Саудијска Арабија је побиједила Аргентину 2 : 1, што су многи назвали највећим изненађењем у историји Свјетског првенства. То је био други пут заредом да Аргентина није остварила побједу у првом колу на Свјетском првенству, након што је ремизирала у првом колу против Исланда на првенству 2018. Такође, то је био први пут да је изгубила у првом колу на Свјетском првенству од 1990. последњем колу, Пољска је губила 2 : 0, а Мексико је водио 2 : 0 и имали су исту гол разлику, али је Пољска била у предности због мање добијених жутих картона. Лионел Меси је промашио пенал за Аргентину против Пољске, док је Мексику поништен гол против Саудијске Арабије, која је у 95. минуту постигла гол за 2 : 1 и Пољска је прошла даље. То је био први пут од првенства 1978. да Мексико није прошао групну фазу, након осам првенстава заредом на којима је пролазио у осмину финала. Меси и Салем ел Давсари су били најбољи стријелци групе са по два гола. 

Побједник групе Ц играо је у осмини финала са другопласираним из групе Д, док је другопласирани из групе Ц играо против првопласираног из групе Д.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучена Аргентина из првог шешира, која се квалификовала као другопласирана у Конмебол квалификација. Из другог шешира извучен је Мексико, који се квалификовала као другопласирани у Конкакаф квалификација. Из трећег шешира извучена је Пољска, који се квалификовала као побједник стазе Б у плеј офу УЕФА квалификација. Из четвртог шешира извучена је Саудијска Арабија, која се пласирала као побједник групе Б у трећем кругу АФК квалификација.

Резултати

Прво коло

Аргентина—Саудијска Арабија

Мексико—Пољска

Друго коло

Пољска—Саудијска Арабија

Аргентина—Мексико

Треће коло

Пољска—Аргентина

Саудијска Арабија—Мексико

Табела и статистика

Фер-плеј 

Фер-плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 Група Ц на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.